Zwischenzeit steht für:

 Zwischenzeit (Arbeitsstudium), Zeit einer planmäßigen Unterbrechung einer Arbeitsaufgabe
 Zwischenzeit (Verkehrstechnik), Schutzzeit an Lichtsignalanlagen

Abschnitt der ägyptischen Geschichte:
 Erste Zwischenzeit, etwa 2216–2025 v. Chr. 
 Zweite Zwischenzeit, etwa 1648–1550 v. Chr. 
 Dritte Zwischenzeit (Ägypten), 1075 bis 652 v. Chr.

Siehe auch:
 Zeitintervall